Weiherhäusl ist der Ortsname von

 Weiherhäusl (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Weiherhäusl (Bogen), Ortsteil der Gemeinde Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weiherhäusl (Pfreimd), Ortsteil der Stadt Pfreimd, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Weiherhäusl (Ratzing), Wüstung der ehemaligen Gemeinde Ratzing, Landkreis Wolfstein, Bayern
 Weiherhäusl (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weiherhäusl (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Weiherhäusl (Teunz), Ortsteil der Gemeinde Teunz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Weiherhäusl (Vilseck), Ortsteil der Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Weiherhäusl (Zandt), Ortsteil der Gemeinde Zandt, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Weiherhaus
 Weiherhäuser